1424 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1424 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Свердловской области. Код 258840.
 1424 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Башкортостан. Код 656444.